До́чев — болгарське прізвище.

 Богдан Дочев (1936-2017) — болгарський футбольний арбітр ФІФА.
 Іван Дочев (1906-2005) — болгарський політик.

Болгарські прізвища